Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) расположена на Карабахском хребте, бо́льшая её часть характеризуется сильно изрезанным горным рельефом. Относительно низменными являются только восточные части Мартакертского и Мартунинского районов. Средняя высота над уровнем моря составляет 1100 метров.

Физико-географические районы

Карабахский хребет 

Карабахский хребет располагается дугой с севера на юго-восток, является водоразделом бассейнов правых притоков Куры — Тертер на северо-западе, Хачынчай и Каркарчай на востоке и левых притоков Аракса — Акеры на западе и Кенделан на юго-востоке.

Муровдагский хребет 

Муровдагский хребет сложен преимущественно осадочно-вулканогенными толщами, гребень хребта скалистый, склоны сильно расчленены ущельями. Господствуют горно-лесные, а в пригребневой зоне — горно-луговые и лугово-степные ландшафты. Наивысшая точка хребта — гора Гямыш (высота — 3 724 метров).

Геологическое строение 
В геолого-исследовательском аспекте территория непризнанной НКР изучена достаточно хорошо. Обобщив опыт предыдущих исследователей, группа ученых Национальной академии Республики Армения проанализировала значительный объем литературных данных и дополнила их результатами геологических исследований последних лет, что позволило рассмотреть ряд вопросов практического и теоретического характера.

Климат 

Климат НКР мягкий и умеренный, на значительной территории наблюдается сухой субтропический климат. Среднегодовая температура воздуха — +10,5 °C. Самые жаркие месяцы — июль и август, когда средняя температура составляет +21,7 °C и +21,4 °C. Наиболее теплыми местностями на территории Нагорно-Карабахской Республики являются низменные зоны Мартунинского и Мартакертского районов.

В холодный период средняя температура в январе-феврале колеблется от −0,2 °С до −0,9 °С.

Длительные холода и жара, как правило, не наблюдаются, наименьшая температура в низменной зоне опускается до −16 °С, в предгорье — до −19 °C, высокогорье — от −20 °С до −23 °С. Наиболее высокая температура в низменных и предгорных местностях доходит до +40 °C, среднегорных и горных местностях — от +32 °C до +37 °C.

Водные ресурсы 

Реки относятся к бассейну Куры (Тертер, Хачынчай, Каркарчай). Из-за имеющегося наклона почти все реки НКР текут с гор с запада и юго-запада на восток и юго-восток в Карабахскую долину. Из-за быстротекущих горных рек рельеф изрезан глубокими ущельями и долинами, наиболее обширная из которых — долина реки Тертер, расположенная в Мартакертском районе.

Известно большое количество источников минеральной воды. Наиболее известные из них Туршсу и Ширлан.

Сарсангское водохранилище 

Сарсангское водохранилище является крупнейшим водохранилищем в Нагорном Карабахе. Расположено на реке Тертер в центре Мартакертского района на севере Нагорного Карабаха.

Живая природа

Флора 
Растительный мир многообразен, произрастает около 2 тысяч видов растений. Голые скалы встречаются лишь в высокогорных районах, горные массивы покрыты лесами, кустарниками и травяной растительностью.

Фауна 
Фауна края разнообразна. В равнинной зоне можно встретить джейрана, диких коз и свиней. В лесах водятся бурые медведи, волки, дикие кошки, рыси, лисицы, зайцы, белки, кроты и кабаны. Из птиц распространены дикие гуси, утки, куропатки, сороки, вороны, воробьи, голуби, коршуны, кукушки, горлицы, дятлы, жаворонки, совы и другие. В равнинных частях и каменистых предгорных поясах распространено множество видов змей, черепах, ежей. Многообразны также виды саранчи, жуков и бабочек. В относительно больших реках водится рыба.

Полезные ископаемые 

Обнаружены проявления каменного угля, многочисленных видов металлов, в особенности цинка, свинца, меди, золота, серного колчедана, железа, мрамора и мраморизированного известняка, гранита, базальта, туфа, а также сырья для производства цемента, графита, литографского камня, гипса, песка и глины.

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Климат Нагорного Карабаха
 Полезные ископаемые Нагорного Карабаха
 Туризм в Нагорно-Карабахской Республике

Ссылки 
 Географическое положение, климат, полезные ископаемые, флора и фауна Нагорно-Карабахской Республики
 Энциклопедия туриста: НАГОРНЫЙ КАРАБАХ
 Нагорный Карабах. Институт географии РАН